Chaeteessites minutissimus — вид вымерших богомолов, типовой и единственный в роде Chaeteessites. Обнаружен в меловых таймырских янтарях из отложений Сибири (Янтардах, Красноярский край, Россия), датированных верхним сантонским ярусом ( назад).

Описание 
Мелкого размера богомолы, отличающиеся передними голенями с двумя вентральным рядами шипиков.

Вид Chaeteessites minutissimus был впервые описан в 1993 году российскими палеоэнтомологами Вадимом Геннадьевичем Грачёвым и Владимиром Васильевичем Жерихиным (ПИН РАН, Москва), вместе с видами Baissomantis maculata, Baissomantis picta, Cretophotina mongolica, Kazakhophotina corrupta, Megaphotina sichotensis, Vitimophotina corrugata.
Его валидный статус был подтверждён в 2003 году в ходе ревизии меловых богомоловых американским энтомологом Дэвидом Гримальди (Grimaldi David A., American Museum of Natural History, США).

Систематика 
На февраль 2020 года таксономическое положение рода Chaeteessites остаётся неясным: авторы первоначального описания поместили его в состав семейства Chaeteessidae, а в результате ревизии 2003 года род отнесли к отряду богомоловых incertae sedis, то есть не включили ни в одно из семейств отряда.

См. также 
 Ambermantis wozniaki

Примечания

Литература 
 
 

Вымершие богомоловые
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Инклюзы таймырского янтаря
Фоссилии, описанные в 1993 году